Haßlau bezeichnet

 Haßlau (Roßwein), Ortsteil der Stadt Roßwein, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen, Deutschland,
 einen Namensbestandteil von Wilkau-Haßlau in Sachsen, Deutschland, der für den früheren Ort Niederhaßlau steht.